UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2015-16 er kvalifikationsrunderne og playoff-runden til gruppespillet i UEFA Europa League 2015-16.

Runder og lodtrækningsdatoer 
Alle lodtrækninger fandt sted i UEFA’s hovedkvarter i Nyon, Schweiz.

Kampene kunne også blive spillet tirsdag eller onsdag, i stedet for den normale torsdag på grund af planlægningskonflikter.

Første kvalifikationsrunde

Seedning 
En total på 102 hold spillede i første kvalifikationsrunde. Lodtrækningen fandt sted den 22. juni 2015. (Note: Nummeret til hvert hold var forudbestemt af UEFA, sådan at lodtrækningen kunne finde sted for alle grupper med ti hold på én gang, samt en anden omgang med grupperne med tolv hold.)

Kampe 
Første runde blev spillet den 30. juni and 2. juli, og returkampene blev spillet den 7 and 9. juli 2015.

|}

Noter

Første kamp

Returkamp 

Shamrock Rovers vandt 3–0 samlet.

Kairat vandt 4–1 samlet.

Dacia Chișinău vandt 5–1 samlet.

Debrecen vandt 3–2 samlet.

Kukësi vandt 2–0 samlet.

Gabala vandt 3–2 samlet.

Elfsborg vandt 7–2 samlet.

Spartaks Jūrmala vandt 3–1 samlet.

Nõmme Kalju vandt 1–0 samlet.

Omonia vandt 2–1 samlet.

1–1 samlet. Inter Baku vandt på reglen om udebanemål.

2–2 samlet. UCD vandt på reglen om udebanemål.

Birkirkara vandt 3–1 samlet.

Botoșani vandt 4–2 samlet.

Shakhtyor Soligorsk vandt 5–1 samlet.

Odd vandt 3–0 samlet.

Rosenborg vandt 2–0 samlet.

Beroe Stara Zagora vandt 5–1 samlet.

Beitar Jerusalem vandt 2–1 samlet.

Hajduk Split vandt 7–3 samlet.

Apollon Limassol vandt 4–0 samlet.

AIK vandt 6–2 samlet.

Slovan Bratislava vandt 9–0 samlet.

Randers vandt 4–0 samlet.

West Ham United vandt 4–0 samlet.

Shirak vandt 3–2 samlet.

Žilina vandt 7–1 samlet.

Lokomotiva vandt 5–3 samlet.

3–3 samlet. Jelgava vandt på reglen om udebanemål.

Vaduz vandt 10–1 samlet.

Differdange 03 vandt 4–3 samlet.

Linfield vandt 5–4 samlet.

Rabotnički vandt 2–1 samlet.

Strømsgodset vandt 4–1 samlet.

Śląsk Wrocław vandt 4–1 samlet.

1–1 samlet. Spartak Trnava vandt på reglen om udebanemål.

Koper vandt 3–2 samlet.

Brøndby vandt 11–0 samlet.

Vojvodina vandt 3–1 samlet.

Jagiellonia Białystok vandt 9–0 samlet.

Ferencváros vandt 5–2 samlet.

Čukarički vandt 1–0 samlet.

3–3 samlet. Mladost Podgorica vandt på reglen om udebanemål.

2–2 samlet. Alashkert vandt på reglen om udebanemål.

Newtown vandt 4–2 samlet.

1–1 samlet. Aberdeen vandt på reglen om udebanemål.

Skonto vandt 4–1 samlet.

Trakai vandt 7–1 samlet.

FH vandt 2–0 samlet.

Željezničar vandt 3–0 samlet.

KR vandt 3–2 samlet.

Anden kvalifikationsrunde

Seedning 
En total på 66 hold spillede i anden kvalifikationsrunde: 15 holds which entered in this round, and the 51 winners of the first kvalifikationsrunde. Lodtrækningen fandt sted den 22. juni 2015. (Note: Nummeret til hvert hold var forudbestemt af UEFA, sådan at lodtrækningen kunne finde sted for alle grupper af ti hold på en gang, og alle grupperne med 12 hold kunne trækkes på en gang.)

Noter

Kampe 
Første runde blev spillet den 16. juli, og returkampene blev spillet den 21 and 23. juli 2015.

|}

Første kamp

Returkamp 

Elfsborg vandt 1–0 samlet.

AIK vandt 4–0 samlet.

Kairat vandt 4–2 samlet.

Dinamo Minsk vandt 5–1 samlet.

Debrecen vandt 11–4 samlet.

Željezničar vandt 3–0 samlet.

Vaduz vandt 5–1 samlet.

Vojvodina vandt 4–1 samlet.

Omonia vandt 1–0 samlet.

Gabala vandt 2–1 samlet.

Inter Baku vandt 4–3 samlet.

PAOK vandt 7–2 samlet.

Slovan Bratislava vandt 6–1 samlet.

Brøndby vandt 1–0 samlet.

Rosenborg vandt 4–0 samlet.

Legia Warsaw vandt 4–0 samlet.

Odd vandt 4–1 samlet.

Trabzonspor vandt 3–1 samlet.

Charleroi vandt 9–2 samlet.

2–2 samlet. Strømsgodset vandt på reglen om udebanemål.

Apollon Limassol vandt 4–0 samlet.

Hajduk Split vandt 6–4 samlet.

IFK Göteborg vandt 2–0 samlet.

Žilina vandt 6–3 samlet.

Thun vandt 3–2 samlet.

Copenhagen vandt 5–1 samlet.

Rabotnički vandt 2–1 samlet.

Astra Giurgiu vandt 1–0 samlet.

Kukësi vandt 4–3 samlet.

Wolfsberger AC vandt 3–0 samlet.

Aberdeen vandt 5–2 samlet.

1–1 samlet. West Ham United vandt 5–3 efter straffesparkskonkurrence.

Spartak Trnava vandt 5–2 samlet.

Tredje kvalifikationsrunde

Seedning 
En total på 58 hold spillede i tredje kvalifikationsrunde: 25 hold der started i denne runde, og de 33 vindere fra anden kvalifikationsrunde. Lodtrækningen fandt sted den 17. juli 2015. (Note: Nummeret til hvert hold var forudbestemt af UEFA, sådan at lodtrækningen kunne finde sted for alle grupper med ti hold på én gang, samt en anden omgang med grupperne med tolv hold.)

Noter

Kampe 
Første runde blev spillet den 29. og 30. juli, og returkampene blev spillet den 6.. august 2015.

|}

Noter

{{Cnote2|C|value=3|UEFA tildelte Legia Warszawa en 3–0-sejr mod Kukësi efter at en spiller fra Legia blev ramt i hovedet af et objekt kastet fra tilskuerpladserne. Den oprindelige kamp blev afbrudt i det 52. minut, da Legia var foran 2-1..}}

 Første kamp UEFA tildelte Legia Warszawa en 3–0-sejr mod Kukësi efter at en spiller fra Legia blev ramt i hovedet af et objekt kastet fra tilskuerpladserne. Den oprindelige kamp blev afbrudt i det 52. minut, da Legia var foran 2-1. Returkamp Rubin Kazan vandt 4–3 samlet.Gabala vandt 2–1 samlet.Athletic Bilbao vandt 2–0 samlet.2–2 samlet. Brøndby vandt på reglen om udebanemål.3–3 samlet. Žilina vandt på reglen om udebanemål.AZ vandt 4–1 samlet.Rosenborg vandt 6–3 samlet.Belenenses vandt 2–1 samlet.Odd vandt 3–2 samlet.Slovan Liberec vandt 5–1 samlet.Rabotnički vandt 2–1 samlet.Hajduk Split vandt 4–0 samlet.Dinamo Minsk vandt 2–1 samlet.Bordeaux vandt 4–0 samlet.2–2 samlet. Thun vandt på reglen om udebanemål.3–3 samlet. Jablonec vandt på reglen om udebanemål.Saint-Étienne vandt 4–2 samlet.Zorya Luhansk vandt 5–0 samlet.Southampton vandt 5–0 samlet.Atromitos vandt 4–1 samlet.Standard Liège vandt 3–1 samlet.Astra Giurgiu vandt 4–3 samlet.PAOK vandt 2–1 samlet.Krasnodar vandt 5–3 samlet.Borussia Dortmund vandt 6–0 samlet.Kairat vandt 3–2 samlet.Vojvodina vandt 4–2 samlet.Legia Warsaw vandt 4–0 samlet.Rheindorf Altach vandt 6–2 samlet. Playoff-runden 

 Seedning 
En total på 44 hold spillede i playoff-runden: de 29 vindere fra tredje kvalifikationsrunde, og de 15 tabere fra Champions League tredje kvalifikationsrunde. Lodtrækningen fandt sted den 7. august 2015. (Note: Nummeret til hvert hold var forudbestemt af UEFA, sådan at lodtrækningen kunne finde sted for alle grupper med ti hold på én gang, samt en anden omgang med grupperne med tolv hold.)

Noter

 Kampe 
Første runde blev spillet den 20. august, og returkampene blev spillet den 27. august 2015.

|}

Noter

 Første kamp 

 Returkamp 2–2 samlet. Bordeaux vandt på reglen om udebanemål.Ajax vandt 1–0 samlet.Qarabağ vandt 4–0 samlet.Rubin Kazan vandt 2–1 samlet.Lech Poznań vandt 4–0 samlet.Krasnodar vandt 5–1 samlet.Saint-Étienne vandt 2–1 samlet.Sparta Prague vandt 6–4 samlet.Rosenborg vandt 3–1 samlet.PAOK vandt 6–1 samlet.Slovan Liberec vandt 2–0 samlet.Fenerbahçe vandt 4–0 samlet.2–2 samlet. Gabala vandt på reglen om udebanemål.AZ vandt 4–3 samlet.Viktoria Plzeň vandt 5–0 samlet.3–3 samlet. Molde vandt på reglen om udebanemål.2–2 samlet. Dinamo Minsk vandt 3–2 efter straffesparkskonkurrence.Borussia Dortmund vandt 11–5 samlet.3–3 samlet. Athletic Bilbao vandt på reglen om udebanemål.Midtjylland vandt 2–1 samlet.Legia Warsaw vandt 4–2 samlet.Belenenses vandt 1–0 samlet.''

Referencer 

UEFA Europa League 2015-16